Tenisový turnaj WTA HP Open 2010 se konal ve dnech 11. – 17. října v japonské Ósace, venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Samantha Stosurová (čtvrtfinále)
  Marion Bartoliová (semifinále)
  Šachar Pe'erová (semifinále)
  Maria Kirilenková (2. kolo, odstoupila)
  Alla Kudrjavcevová (1. kolo)
  Kimiko Dateová (finále)
  Iveta Benešová (čtvrtfinále)
  Gréta Arnová (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| team-width=175

| RD1-seed1=6
| RD1-team1= Kimiko Dateová
| RD1-score1-1=3
| RD1-score1-2=7
| RD1-score1-3=7
| RD1-seed2=3
| RD1-team2= Šachar Pe'erová
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=65
| RD1-score2-3=5

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Tamarine Tanasugarnová
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=7
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=2
| RD1-team4= Marion Bartoliová
| RD1-score4-1=2
| RD1-score4-2=5
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1=6
| RD2-team1= Kimiko Dateová
| RD2-score1-1=5
| RD2-score1-2=7
| RD2-score1-3=1
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Tamarine Tanasugarnová
| RD2-score2-1=7
| RD2-score2-2=64
| RD2-score2-3=6

}}

 Horní polovina 

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení 
  Alberta Briantiová /  Magdaléna Rybáriková (semifinále)
  Chan Chin-wei /  Natalie Grandinová (semifinále)
  Kchaj-čchen Čchangová /  Lilia Osterlohová (vítězky)'  Kimiko Dateová /  Ajumi Moritová (čtvrtfinále)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2010
Japan Women's Open
Tenis v Japonsku v roce 2010